Ås steht für:
 Originalschreibweise einer Landschaftsform, siehe Os (Landschaft)

Orte in Norwegen
 Ås (Kommune), norwegische Kommune
 Ås (Norwegen), Hauptort der norwegischen Kommune

Orte in Schweden
 Ås (Gävle), Ansiedlung in der Gemeinde Gävle, Gävleborgs län
 Ås (Gislaved), Ort in der Gemeinde Gislaved, Jönköpings län
 Ås (Krokom), Ort in der Gemeinde Krokom, Jämtlands län
 Ås (Nora), Ort in der Gemeinde Nora, Örebro län
 Ås (Örnsköldsvik), Ansiedlung in der Gemeinde Örnsköldsvik, Västernorrlands län
 Ås (Timrå), Ansiedlung in der Gemeinde Timrå, Västernorrlands län
 Ås (Varberg), Ort in der Gemeinde Varberg, Hallands län

 Kloster Ås, Kloster in Halland

Ås ist der Familienname folgender Personen:
 Berit Ås (* 1928), norwegische Politikerin und Sozialpsychologin

Siehe auch:
 Aas (Begriffsklärung)
 AS (Begriffsklärungsseite)